Tomios Batos (18. stoljeće), grčki umjetnik. 

Izradio je ikonostas koji se danas nalazi u pravoslavnoj crkvi sv. Nikole u Puli. Vlada Republike Hrvatske doznačila je financijska sredstva za restauriranje ikonostasa koji je uvršten u pokretne spomenike. Restauraciju će obaviti Hrvatski restauratorski zavod.

Grčki umjetnici